Ли Чан-Юр, другой вариант — Ли Чан Юр (10 ноября 1924 года, село Николаевка, Ольгинский уезд, Приморская губерния, Дальневосточная область — 26 мая 1978 года) — звеньевой колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родился в 1924 году (по другим сведениям — в 1922 году) в крестьянской семье в селе Николаевке Ольгинского уезда. В 1937 году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. Окончил семилетку в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района. С начала 1950-х годов — рядовой колхозник, звеньевой полеводческого звена, бригадир, скотник в колхозе имени Свердлова Верхне-Чирчикского района.

В 1950 году звено Ли Чан-Юра получило в среднем с каждого гектара по 153,4 центнеров зеленцового стебля кенафа на участке площадью 9 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1951 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За выдающиеся трудовые достижения в 1952 году награждён вторым Орденом Ленина.

Трудился в колхозе имени Свердлова до своей скоропостижной кончины в мае 1978 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Свердлова (сегодня — фермерское хозяйство имени Ахмеда Яссави Юкарычирчикского района).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1951, 1953)

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Чан Юр

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района